Omoedus är ett släkte av spindlar. Omoedus ingår i familjen hoppspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppspindlar
Omoedus